Patronyme italien

Le patronyme sicilien Morreale ou Monreale indique une origine : Monreale à Palerme.

Monreale est assez rare, à Palerme, Trapani et Catane tandis que Morreale est beaucoup plus répandu.

Christie Morreale (1977-), femme politique belge ;
Rossi Morreale (1977-), présentateur de plusieurs émissions télévisées américaines;
Mike Morreale (1971-), joueur de football canadien.